Шаумяновка — название населённых пунктов:

Абхазия 
 Шаумяновка (или Цкыбын) — село в Гулрыпшском районе.

Россия 
 Шаумяновка — микрорайон в Лазаревском районе города-курорта Сочи в Краснодарском крае, до 1963 г село.

Объекты, названные в честь Степана Шаумяна